Mueang Roi Et (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 153.567 de locuitori și o suprafață de 493,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 195 de sate (muban).

Amphoe în provincia Roi Et